Трамваи в Шчечин е трамвайна система функционираща в Шчечин, столицата на Западнопоморското воеводство в Полша. 

Състои се от дванадесет ежедневни линии и сезонната туристическа линия, която се обслужва от исторически подвижен състав. Общата дължина на линията е 118 km, а междурелсието е 1435 mm. Всички маршрути са дневни; някога е имало и нощни, но са ликвидирани през 1996 г. Обслужва се от 2 трамвайни депа.

Градската система се управлява от компанията „Шчечински трамваи“ (подчинена на Управлението на пътищата и градския транспорт), а с туристическата линия се занимава Шчечинското дружество на любителите градския транспорт (STMKM).

Трамвайни линии

Подвижен състав 

 1 – Депо Погодно, 2 – Депо Голенцьин

Източници 

Икономика на Шчечин
Шчечин
Шчечин